Voici la liste des étendues d'eau terrestres, classées par superficie décroissante.

Méthode 
De façon absolue, il n'existe qu'un seul océan mondial qui couvre la majeure partie de la surface du globe. Les différents océans et mers sont en fait des découpages politiques, parfois justifiés par des conditions géographiques (notamment pour les mers fermées).

Les étendues d'eau énumérées ci-dessous sont celles dépassant .

Pour les océans et les mers ouvertes, les sources peuvent donner des superficies variables en raison de l'imprécision des limites entre deux étendues d'eau. Les données ci-dessous doivent être comprises comme des estimations.

Liste

Notes

Voir aussi

Liens internes 
 Océan
 Mer
 Lac

!Liste des etendues d'eau par superficie
Etendues d'eau par superficie
Etendues d'eau par superficie, liste des